Arena est le nom de plusieurs salles omnisports :
  Arena, salle omnisports située à Londres, au Royaume-Uni.
  Arena, salle omnisports située à Prague, en République tchèque.
  World (aujourd'hui Mercedes-Benz Arena), salle omnisports située à Berlin, en Allemagne.
  World (aujourd'hui Barclaycard Arena), salle omnisports située à Hambourg, en Allemagne.